Blitar   is een regentschap (kabupaten) in het zuid zuid westen van de Javaanse provincie Oost-Java in Indonesië. Het gebied heeft een oppervlakte van 1.588,79 km² en er wonen circa 1.116.639 mensen bij de volkstelling van 2010. De hoofdstad en zetel van de regering is Kanigoro.  De gelijknamige stad Blitar was tot 2010 de hoofdstad.

Het regentschap wordt in het westen begrensd door het regentschap Tulungagung, in het noorden door het regentschap Kediri, in het oosten door het regentschap  Malang. In het zuiden ligt de Indische Oceaan.

Onderdistricten 
Bij de volkstelling van 2010 werd het regentschap verdeeld in tweeëntwintig onderdistricten (de kecamatan). In deze onderdistricten liggen 248 plaatsen die een administratieve eenheid zijn.

Opmerkingen: (a) inclusief 7 kleine eilanden voor de kust. (b) inclusief 13 kleine eilanden voor de kust. (c) inclusief 8 kleine eilanden voor de kust.

Regentschap of stadsgemeente in Oost-Java